Demokratyczna Partia Ludowa (Hiszpania) (hiszp. Partido Demócrata Popular)
 Demokratyczna Partia Ludowa (Japonia)
 Demokratyczna Partia Ludowa (Serbia) (serb. Demokratska stranka Srbije / Демократска странка Србије, DSS)
 Demokratyczna Partia Ludowa (Tonga) (ang. People’s Democratic Party)
 Demokratyczna Partia Ludowa (Turcja) (tur. Halkların Demokratik Partisi)

Zobacz też 
 Partia Ludowa